Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 162001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 10 października 1990 do 20 września 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

162001-162100

162101-162200

162201-162300

162301-162400

162401-162500

162501-162600

162601-162700

162701-162800

162801-162900

162901-163000

Przypisy 

Lista planetoid 162001-163000